Piotr Pokora – polski historyk, mediewista
 Piotr Pokora – polski matematyk, zajmujący się geometrią algebraiczną

Zobacz też 
 Pokora (ujednoznacznienie)

Przypisy